Мура́д Мегни́ (, ; 16 апреля 1984, Париж) — франко-алжирский футболист, атакующий полузащитник. Выступал за сборную Алжира.

Биография 
Мурад Мегни родился в семье отца Амми Али, выходца из Алжира и матери Анны, гражданки Португалии. Раз в год Мегни с родителями ездил в Алжир, где проводил каникулы.

Мурад с юных лет любил возиться с мячом, играя со старшим братом Саидом, также пытавшимся стать футболистом. Мегни начал карьеру в футбольной школе «Турси», а затем в академии «Нанта». В возрасте 13-ти лет он пришёл в национальную футбольную школу Клерфонтейн, где, под руководством бразильского тренера, улучшил свою индивидуальную технику обращения с мячом. Мегни оставался в школе в течение трёх лет, после которых он перешёл в молодёжный состав клуба «Канн».

Мегни пришёл в неудачный момент в истории «Канна»: из-за финансовых проблем клуб был вынужден отправиться в любительскую французскую лигу. При этом, даже там Мурад играл только за второй состав команды. Летом 2000 года Мегни, на правах свободного агента, перешёл в итальянский клуб «Болонья». В 2001 году он победили в чемпионате Италии в своей возрастной группе. Победа не вызвала радости: генеральный директор клуба Оресте Чинквини был разочарован, что весь основной состав клуба составили футболисты-иностранцы. После чего, всех этих игроков выгнали из команды, но Мегни, являвшегося лидером, решили оставить.

Клубная карьера 
12 января 2003 года Мегни дебютировал в основном составе «Болоньи» в матче чемпионата Италии с «Миланом», в котором его клуб проиграл 0:2. После этого, Мегни провёл в клубе 3 сезона, сыграв в 37 матчах и забив 5 голов. В сезоне 2005/06 Мегни был арендован французским «Сошо», за который провёл 16 игр. Сезон 2006/07 «Болонья» провела в серии В. В этом же сезоне полузащитник стал игроком основы клуба, проведя 35 игр.
«Многочисленные травмы и сравнения с Зинедином Зиданом мне точно не пошли на пользу. Несмотря на то, что я был польщён сравнением со столь выдающимся футболистом, я старался гнать от себя эти мысли подальше — слишком уж ко многому это обязывает. Травмы же я всё время получал достаточно болезненные. В этом плане мне откровенно не везло. Даже мой лучший сезон в „Болонье“ не обошёлся без болячек — я два раза вылетал с травмой спины и один раза у меня были проблемы с бедром. Надо было держать себя в руках, потому что иначе я бы просто сошёл с ума»
30 июня 2007 года Меньи перешёл в римский «Лацио», подписав контракт на 5 лет. За 50 % прав на футболиста «бьянкоселести» заплатили 2,5 млн евро, и в «Болонью» на правах аренды отправился Риккардо Бонетто. Начало в новом клубе у алжирца не удалось: он не попадал в состав и не пользовался доверием главного тренера римлян, Делио Росси. В первом сезоне он провёл только 19 матчей, из которых лишь 7 раз вышел на поле в стартовом составе. Также Мегни дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Вердером», сделав голевую передачу на Томмазо Рокки, где провёл 4 игры. 25 июня 2008 года «Лацио» и «Болонья» обновили совместное владение контрактом игрока, в результате чего он остался ещё на сезон в Риме. 18 июля, в рамках трансфера Габи Мудингайи, «Болонья» отдала оставшуюся часть прав на Мегни «Лацио».

Сезон 2008/09 начался для Мегни хорошо: он забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Беневенто» в Кубке Италии. В чемпионате он провёл в составе клуба 22 игры. В 2009 году Мегни забил мяч в Лиге Европы, поразив ворота клуба софийского ЦСКА. В сезоне 2009/10 Мегни провёл лишь 7 игр, причиной чему стала травма колена.

10 июня 2011 года игрок разорвал контракт с «Лацио» по обоюдному согласию. 11 июня 2011 года Мегни подписал контракт с катарским клубом «Умм-Салаль».

Международная карьера 
Мегни выступал за молодёжные сборные Франции различных возрастов. В 2001 году он победил на Чемпион мира в возрастной группе до 17-ти лет. В том же году выиграл серебряные медали на чемпионате Европы в той же возрастной категории.

В 2009 году Мегни, после встречи с главным тренером сборной Алжира, Рабахом Сааданом, принял решение выступать за эту команду. 12 августа он дебютировал в составе сборной в товарищеском матче с Уругваем, в котором его команда победила 1:0.
«Как только он появился в нашей команде, мы сразу поняли, что у этот парень здорово понимает футбол. Именно поэтому ему быстро удалось освоиться в коллективе. Его невероятная техника и познания в тактике открывают перед нами большие возможности. К сожалению, ему пока ещё не удалось проявить себя в полной мере из-за всех этих травм, которые преследуют его. Я очень надеюсь на то, что к началу чемпионата мира у него уже не будет никаких проблем со здоровьем». Рабах Саадан
Из-за травмы колена Мегни пропустил чемпионат мира 2010; он сказал: «Я очень расстроен. Я пытался залечить травму в течение последних месяцев, но добиться прогресса не удалось. Было бы рискованно играть с такой травмой. Доктора знают своё дело и я вынужден принять их решение».

Достижения 
 Чемпион мира (до 17 лет): 2001
 Обладатель Кубка Италии: 2009
 Обладатель Суперкубка Италии: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sslazio.it

Футболисты Франции
Футболисты Алжира
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Аль-Хор»
Игроки ФК «Аль-Духаиль»